Medway puede hacer referencia a:

Geografía 
 Estados Unidos:
 Medway, un municipio en el estado de Kansas.
 Medway, un pueblo en el estado de Maine.
 Medway, un pueblo en el estado de Massachusetts.
 Medway, un área no incorporada en el estado de Ohio.

 Inglaterra:
 Medway, una autoridad unitaria en el condado de Kent.
 Medway, un río que fluye desde Turners Hill (Sussex Occidental) hacia Tonbridge (Kent).

Conflictos militares 
 Batalla del río Medway, librada en Britania en el año 43 entre el ejército romano y las tribus britanas.
 Ataque de Medway, parte de la segunda guerra anglo-holandesa, acontecido en Chatham (Kent, Inglaterra) entre el 9 y 14 de junio de 1667.

Transportes 
 Medway, operador ferroviario portugués de mercancías.